Печо́рская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Печорская улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Печорская улица — улица в Москве.
 Печорская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Печорская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Печорская улица — улица в Сыктывкаре.

Украина 
 Печорская улица — улица в Днепре.